Caelius är ett släkte av skalbaggar. Caelius ingår i familjen Aegialiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar